A La Liga de 1934–35 foi a sétima edição da Primeira Divisão da Espanha de futebol. Com 11 participantes, o campeão foi o Real Bétis.

Classificação final

Ligações externas 
 Sitio Oficial 

La Liga
1934 no futebol
1935 no futebol
Desporto na Espanha em 1934
Desporto na Espanha em 1935